Ledizione 1969 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti Dózsa, che conquista il suo decimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Bene dell'Újpesti Dózsa con 27 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1969.
 VM Egyetértés e Egri Dózsa retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1970-1971: Újpesti Dózsa qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1969
Campionato ungherese di calcio